Slice est un mot anglais qui signifie « tranche ou trancher ».

Sport 
 Tennis : coup avec un effet latéral, voir Lexique du tennis
 Badminton : voir slice du coup droit
 Golf : trajectoire déviée latéralement de la balle

Autres 
Slice peut aussi désigner :
 Slice une boisson ;
 Slice, un réseau de télévision canadien ;
 Slice, un film du réalisateur thaïlandais Kongkiat Khomsiri, sorti en 2010 ;
 Slice, un film d'Austin Vesely, sorti en 2018.